Correvon renvoie à :

 Correvon,  localité et ancienne commune suisse du canton de Vaud ;
 François Louis Correvon (1811-1877), personnalité politique suisse.